Le nom Érable à peau de serpent est un nom générique donné à différentes espèces d'érable en raison de leur écorce striée. Certaines de ces espèces sont aussi appelées « érable jaspé » (car leur écorce ressemble également au jaspe). Ces érables appartiennent à la section Macrantha de la classification des érables et sont tous originaires d'Asie à l'exception de Acer pensylvanicum :

 Acer caudatifolium
 Acer crataegifolium
 Acer davidii
 Acer laisuense
 Acer micranthum
 Acer morifolium
 Acer pectinatum
 Acer pensylvanicum
 Acer pensylvanicum subsp. capillipes
 Acer pensylvanicum subsp. rufinerve
 Acer rubescens
 Acer sikkimense
 Acer tegmentosum
 Acer tschonoskii

Leur rusticité et leur facilité d'entretien associés à leur superbes écorce et feuillage en fait d'excellents arbres d'ornements.

Arbre

Acer